Филипсбург има више значења:
 Филипсбург
 Филипсбург (Џорџија)
 Филипсбург (Њу Џерзи)
 Филипсбург (Канзас)
 Филипсбург (Мисури)
 Филипсбург (Охајо)